Empodium är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Empodium ingår i familjen Hypoxidaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sparrisordningen
Empodium